

Geografia 
 Berson – comune francese nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Arthur Berson – meteorologo tedesco e pioniere della scienza meteorologica d'altitudine
 Jerome Berson – chimico statunitense
 Mathieu Berson – ex calciatore francese, centrocampista
 Solomon Aaron Berson – pioniere statunitense della medicina nucleare